Kehäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kehäsaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Kehäsaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar